est la formule brute de plusieurs isomères.

 Flavone
 orientine, numéro CAS 
 isoorientine, numéro CAS 
 cynaroside, numéro CAS